Styx River ist der Name folgender Flüsse:

in den Vereinigten Staaten:
 Styx River (Perdido River), Alabama 
 Styx River (South Fork Kuskokwim River), Alaska 
 Styx River (Chippewa Creek), Ohio 
 River Styx (Apalachicola River), Florida 
 River Styx (Walthour Swamp), Georgia 
 River Styx (Okefenokee Swamp), Georgia 
 River Styx (Green River), Abfluss der Mammoth-Höhle in Kentucky 
 River Styx (Pine Lake), im Marquette County, Michigan 
 River Styx (Pine Creek), im Medina County, Michigan 

in Australien:
 Styx River (Chandler River), Nebenfluss des Chandler River in New South Wales
 Styx River (Gilbert River), Nebenfluss des Gilbert River in Queensland
 Styx River (Korallensee), Fluss zur Korallensee in Queensland
 Styx River (Derwent River), Nebenfluss des Derwent Rivers in Tasmanien, Australien
 Styx River (Western Australia)

in Neuseeland:
 Styx River (Christchurch)
 Styx River (North Canterbury)
 Styx River (Westküste) an der Westküste der Südinsel

Siehe auch:
 River Styx